Точильщики:

 Насекомые:
 Точильщики — семейство насекомых из отряда жесткокрылых.
 Точильщики — род жесткокрылых насекомых семейства точильщиков.
 «Точильщик (Принцип мелькания)» — картина Казимира Малевича
 «Точильщик» — комическая опера Николая Николева
 Точильщик — профессия